Folkebladet henviser til flere artikler

Almuevennen – hvis titel i perioden 1853-56 var Folkebladet.
Folkebladet for Glostrup, Brøndby og Vallensbæk – en lokalavis.

Se også 

Horsens Folkeblad
Skive Folkeblad